Cholm o Kholm 
 Chełm – città della Polonia
 Cholm – cittadina della Russia europea
 Cholm – località dell'Afghanistan
 Gleann Cholm Cille – località dell'Irlanda
 Scudo di Cholm – decorazione militare tedesca del passato
 Cholm-Žirkovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Smolensk, in Russia

Pagine correlate 
 Cholmskij